Přírodní tantal (73Ta) je tvořen dvěma stabilními izotopy; 181Ta (přirozený výskyt 99,988 %) a jaderným izomerem 180mTa (0,012 %). Bylo také popsáno 38 umělých radioizotopů, s nukleonovými čísly 155 až 194, a několik umělých jaderných izomerů tohoto prvku. Nejstabilnější umělé radioizotopy jsou 179Ta (poločas přeměny 1,82 let), 182Ta (114,74 dne), 183Ta (5,1 dne), 177Ta (56,56 hodin) a 175Ta (10,5 h). Všechny ostatní mají poločasy kratší než 9 hodin, většina pod 5 minut. Radioizotopy s nukleonovým číslem 180 a nižším se většinou přeměňují beta plus přeměnou na izotopy hafnia, zatímco u 182Ta a těžších radioizotopů probíhá přeměna beta minus na wolfram..

Tantal-180m 
180mTa (m označuje metastabilní stav) se teoreticky může přeměňovat třemi způsoby: vnitřní konverzí na základní stav 180Ta, beta minus přeměnou na 180W a záchytem elektronu na 180Hf, ovšem žádná přeměna u něj nebyla pozorována. S výjimkou některých radiogenních a kosmogenních nuklidů jde o jediný jaderný izomer, který se vyskytuje v přírodě.

Seznam izotopů

Reference 

Tantal
Tantal